De 1. divisjon 1996 was het zesde en laatste seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in twee poules werd gespeeld. Daarna bestond de competitie uit één poules met twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 28 april en eindigde op 29 september 1996. De twee groepswinnaars promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen 1997.

Groep 1

Uitslagen

Eindstand

Groep 2

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 Lyn Oslo en FK Haugesund promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Moss FK, Vålerenga IF en IK Start.
 Odd Grenland verliest in de play-offs promotie/degradatie van Sogndal Fotball, waardoor ook die laatste club promoveert naar de hoogste afdeling.

Play-offs

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1996
Noors voetbalelftal in 1996

1996
Competitievoetbal 1996